Питтсбург Пайрэтс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 72 матча в 161 проведённой игре. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 10
 Поражений: 11
 Процент побед: 47.62
 Очков набрано: 85
 Очков пропущено: 94

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 141

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 9
 Поражений: 19
 Процент побед: 32.14
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 141

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 74

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 12
 Поражений: 17
 Процент побед: 41.38
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 144

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 144

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 6
 Очков пропущено: 6

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Питтсбург Пайрэтс
МЛБ в сезоне 2004